

Вулиця Маршала Гречка 
 Вулиця Маршала Гречка — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Маршала Гречка — вулиця в смт Олексієво-Дружківка.
 Вулиця Маршала Гречка — вулиця в місті Первомайський Харківської області.
 Вулиця Маршала Гречка — вулиця в місті Слов'янськ.

Вулиця Гречка 
 Вулиця Гречка — вулиця в селі Білогородка Київської області.
 Вулиця Гречка — вулиця в місті Докучаєвськ.
 Вулиця Гречка — вулиця в селі Леляки Київської області.
 Вулиця Гречка — вулиця в смт Любимівка Луганської області.
 Вулиця Гречка — вулиця в смт Малотаранівка.
 Вулиця Гречка — вулиця в селі Нижня Апша Закарпатської області.
 Вулиця Гречка — вулиця в селі Нові Петрівці Київської області.
 Вулиця Гречка — вулиця в селі Рудня-Калинівка Житомирської області.

Колишні назви 
 Вулиця Гречка — колишня назва Карпатської вулиці в місті Виноградів.
 Вулиця Маршала Гречка — колишня назва вулиці Сергія Кульчицького в місті Дніпро.
 Вулиця Маршала Гречка — колишня назва вулиці Семюела Крамера в місті Жашків.
 Вулиця Гречка — колишня назва вулиці Генерала Всеволода Петріва в місті Житомир.
 Вулиця Маршала Гречка — колишня назва вулиці Івана Виговського в місті Київ.
  Вулиця Гречка — колишня назва Мостової вулиці в смт Чортомлик.
 Вулиця Маршала Гречка — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Хмельницький.
  Вулиця Гречка — колишня назва вулиці Данила Апостола у місті Шостка.

Вулиці, названі на честь людей